Kóbor lovag (Knight Errant): A Star Wars univerzumban játszódó, három egybefüggő történetből álló képregénysorozatot John Jackson Miller írta. 2010. októbere és 2012. októbere között képregényfüzetekben, 2011. júliusa és 2013. áprilisa között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Kóbor lovag történetei 1032 évvel ezelőtt játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Lángok

Áradat

Szökés

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net